Krossen ist der Name mehrerer Orte:

 in Deutschland:
 Krossen (Drahnsdorf), ein Gemeindeteil der Gemeinde Drahnsdorf in Brandenburg

 in Polen:
 deutscher Name der Stadt Krosno, Woiwodschaft Karpatenvorland (ehemals Krossen/Wislok in Galizien, Österreich-Ungarn)
 deutscher Name des Ortes Krosno (Orneta), Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Krossen, Landkreis Braunsberg, Ostpreußen)
 deutscher Name des Ortes Krosno, Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Krossen, Landkreis Preußisch Holland, Provinz Ostpreußen), heute Teil der Gmina Pasłęk
 deutscher Name des Ortes Krosno, Woiwodschaft Großpolen (ehemals Krossen, Landkreis Bromberg, Provinz Posen), heute Teil der Gmina Wągrowiec
 der deutsche Name (Crossen an der Oder) der polnischen Stadt Krosno Odrzańskie in der Woiwodschaft Lebus

 In Norwegen
 Ein Ortsteil der Gemeinde Evje in Aust-Agder, einer Fylke in Norwegen.

 eine früher gebräuchliche Schreibweise von Orten namens Crossen